Plusieurs personnalités historiques portent ce nom, notamment :
 Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris (1315-1358), le plus connu ;
 Étienne Marcel, général français du .

 En référence au premier :
 Étienne Marcel est un opéra de Camille Saint-Saëns sur un livret de Louis Gallet (1879) ;
 la rue Étienne-Marcel est une rue de Paris ;
 Étienne Marcel est une station du métro de Paris, sur la ligne 4.